Olvera steht für:

 Olvera, eine spanische Gemeinde in der Provinz Cádiz in Andalusien

Olvera ist der Familienname folgender Personen:

 Florencio Olvera Ochoa (1933–2020), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Cuernavaca
 José Antonio Olvera de los Santos (* 1986), mexikanischer Fußballspieler
 Michelle Olvera (* 1998), mexikanische Schauspielerin
 Monica Olvera de la Cruz (* 1958), mexikanisch-US-amerikanische Physikerin
 Rebeca Olvera, mexikanische Sopranistin